Kamenice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kamenice, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale
Kamenice, comune mercato del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Kamenice, fiume tributario dell'Elba
Kamenice, fiume tributario del Jizera
Kamenice nad Lipou, città del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Česká Kamenice, città del distretto di Děčín, nella regione di Ústí nad Labem
Srbská Kamenice, comune del distretto di Děčín, nella regione di Ústí nad Labem
Horní Kamenice, comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň  
Pustá Kamenice, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice   
Trhová Kamenice, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice

Pagine correlate 
Saská Kamenice, nome in lingua ceca della città tedesca di Chemnitz